Bombinhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bombinhas (ort), Santa Catarina, Porto Belo, 
 Bombinhas (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar